Серге́й Ано́хин:
 Анохин, Сергей Викторович — государственный деятель, член Совета Федерации.
 Анохин, Сергей Вячеславович (род. 1973) — президент Московской федерации футбола.
 Анохин, Сергей Григорьевич (1908—1982) — Герой Советского Союза.